Ла-Шапе́ль-Бланш (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22036.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 39 км северо-западнее Ренна, в 55 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 203 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 123 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 87 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 87 активных работали 80 человек (45 мужчин и 35 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 36 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор